Caulastrocecis é um gênero de Lepidoptera pertencente à família Gelechiidae.

Espécies 
 Caulastrocecis furfurella (Staudinger, 1871)
 Caulastrocecis gypsella (Constant, 1893)
 Caulastrocecis interstratella (Christoph, 1873)
 Caulastrocecis perexigella Junnilainen, 2010
 Caulastrocecis pudicellus (Mann, 1861)
 Caulastrocecis tripunctella (Snellen, 1884)
 Caulastrocecis salinatrix (Meyrick, 1926)

Bibliografia 
 Nielsen E.S., Edwards E.D. & Rangsi T.V. (eds.) (1996), Checklist of the Lepidoptera of Australia; Monographs on Australian Lepidoptera Volume 4; CSIRO Publishing, Melbourne, 1996
 Kristensen, N.P. (ed.), 1999. Handbook of Zoology: Bd. 4. Arthropoda: Insecta. Teilbd. 35, Lepidoptera, moths and butterflies. Vol. 1. Evolution, systematics, and biogeography. W.de Gruyter, Berlin.

Ligações externas 

 

Agonoxenidae